Pieter van Cuyck (I), gedoopt op 7 juni 1689 - overleden mei 1765, schilder, kopiist, graveur (prentmaker), etser
Pieter van Cuyck (II), gedoopt op 1 oktober 1720 - overleden 28 september 1787, de zoon van bovenstaande, tekenaar, schilder, illustrator